Museo delle Culture ist der Name folgender beiden Museen:
 Museo delle Culture (Lugano), Schweiz
 Museo delle Culture (Mailand), Italien